Термин индукција се користи у више наука:
 Индукција (математика)
 Индукција (логика)
 Индукција (физика)